Beaumont (Picardisch: Biômont) is een Waalse stad met zo'n 7000 inwoners in de Belgische provincie Henegouwen. Er wordt als plaatselijke taal geen Waals maar Picardisch gesproken. Beaumont ligt in de Laars van Henegouwen, tegen de Franse grens, op ruim 20 km ten zuidwesten van Charleroi en een twintigtal kilometer ten oosten van de Franse stad Maubeuge. Het stadscentrum ligt langs het riviertje de Hantes.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische evolutie

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 
In het stadje ligt de 11e-eeuwse Salamandertoren, een donjon die overblijft van het voormalige kasteel opgericht door Richilde van Henegouwen. Eeuwenlang behoorde het kasteel aan de heren en graven van Beaumont. Boudewijn V van Henegouwen bouwde rond 1185 de stadsmuren van Beaumont, die nog deels bewaard zijn. Bovenop deze vestingen is een historisch museum ingericht.

Afbeeldingen

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

Het aantal zetels van de bestuursmeerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij staat in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Beaumont

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen